Муса Мухаммед Абу Марзук (; родился 9 января 1951) — палестинский политик, заместитель главы политбюро «Хамаса», его глава в 1991—1995 гг.

Биография 
Родился в деревне лагере беженцев в Рафахе. После учёбы в средней школе в Рафахе и Беер-Шеве окончил Каирский университет, получив первую степень по машинной инженерии. Был одним из основателей Исламского университета в Газе в 1978. После учёбы работал в ОАЭ инженером в водной, а потом — нефтяной компании. Абу Марзук изучал в США промышленную инженерию, по которой получил вначале первую степень, а впоследствии защитил докторскую.

В 1986 Абу Марзук начал заниматься политикой, будучи членом организации «Братья-мусульмане». В 1989, после ареста руководства «Хамаса» во время первой интифады, он занял высокую позицию в иерархии организации. В 1992 Абу Марзук был избран главой политбюро «Хамас», и исполнял свои обязанности из Аммана, столицы Иордании, до депортации оттуда 30 июня 1995.

В 1995 Абу Марзук был задержан в Нью-Йоркском аэропорту, и просидел в американской тюрьме до 4 мая 1997 (израильский премьер-министр Нетаниягу решил не требовать его депортации в Израиль, опасаясь терактов). После освобождения Абу Марзук был назначен заместителем главы политбюро; иорданский король Хусейн под давлением общественности предоставил ему политическое убежище.

21 ноября 1999, по возвращении из Ирана, Абу Марзук был вторично депортирован из Иордании.

Абу Марзук участвовал в создании и деятельности нескольких исламских благотворительных фондов в США, занимающихся финансированием «Хамаса», за что был осужден (заочно) Федеральным судом за нарушение закона о финансировании террористических организаций.

Абу Марзук считается одним из идеологов «Хамаса», занимая по своим взглядам промежуточную позицию между радикально настроенным руководством движения (Халед Машаль, Махмуд аз-Захар) и умеренной его частью.

30 марта 2018 года в связи с началом в Секторе Газа «Великого марша возвращения» Абу Марзук в качестве члена политбюро ХАМАС побывал с визитом в Москве, где провёл переговоры с заместителем министра МИД РФ, специальным представителем президента РФ по Ближнему Востоку Михаилом Богдановым. Обеспокоенный развитием событий МИД РФ призвал израильскую и палестинскую стороны к сдержанности, а чуть позднее назвал «абсолютно неприемлемым» применение Израилем силы против гражданского населения в секторе Газа.

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Члены ХАМАС
Выпускники Каирского университета
Выпускники Университета штата Колорадо
Выпускники Луизианского технологического университета